Села:
 Східне — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Східне — Запорізька область, Мелітопольський район
 Східне — Чернігівська область, Семенівський район

Селище:
 Східне — Херсонська область, Білозерський район